Степура-Сердюков — славянская составная фамилия:
 Степура-Сердюков, Адриан Данилович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 26 августа 1916 (посмертно).
 Степура-Сердюков, Даниил Моисеевич — Георгиевский кавалер; есаул; № 9881; 28 ноября 1855.